I comuni delle Asturie sono pari a 78.

Lista

Fonti 
Instituto Nacional de Estadística

Altri progetti 

Asturie